Matamoras ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Matamoras (Indiana)
 Matamoras (Ohio)
 Matamoras (Pennsylvania)

siehe auch: Matamoros